Nazwą kulbak czarny określane są dwa różne gatunki ryb:
 kulbak czarny, halibut czarny (Reinhardtius hippoglossoides)
 kulbak czarny, kulbin czarny albo korwin (Sciaena umbra)

Przypisy